Ask Dad – cortometraggio del 1927 diretto da Sam Newfield
Ask Dad – cortometraggio del 1929 diretto da Hugh Faulcon